Der Begriff Cuneus (von lat. Keil) bedeutet:

 einen Teil des Vorderflügels von Wanzen, siehe Hemielytre
 einen Teil des Occipitallappens im Hirn
 Strahl des Pferdehufes
 in der Antike:
 den Küstenabschnitt zwischen Kap Sacrum (heute Cabo de São Vicente) und der Mündung des Anas (heute Rio Arade) an der portugiesischen Südküste, siehe Cuneus Ager
 ein Kap an diesem Küstenabschnitt bei Lagos (heute Ponta de Piedade)
 eine Kampfformation oder meist aus barbarischen Söldnern gebildete Einheit der spätrömischen Armee, siehe Cuneus (Militär)
 Lateinischer Ausdruck für einen Münzstempel,
 Zuschauerblöcke in antiken Theatern, siehe Theater der römischen Antike